Black Pearl peut désigner :

 Black Pearl, un navire fictif de l'univers des Pirates des Caraïbes,
 Black pearl, une habanera pour piano de Mel Bonis,
 Black Pearl, un groupe de musique américain des années 1960-1970,
 Black Pearl, un album de Jimmy McGriff (1971),
 Black Pearl, un album de Pat Travers (1982),
 Black Pearl, un album de  Terence Blanchard et Donald Harrison (1988),
 Black Pearl, un album de Yo-Yo (1992).
 Black Pearl, une reprise de la musique originale des Pirates des CaraÏbes par le DJ belge, Rebel (2012).
 Black Pearl, autre nom du cheval de race Frison
 Black Pearl, une série spéciale France du Jeep Grand Cherokee WG en 2004, en référence au film Pirate des Caraïbes.
 Black Pearl est un yacht à trois-mâts lancé en 2016.